Il singolare del torneo di tennis Budapest Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Johan Settergren che ha battuto in finale Boris Pašanski 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Simon Greul (secondo turno)
 Daniel Elsner (semifinali)
 Radoslav Lukaev (secondo turno)
 Massimo Dell'Acqua (primo turno)

 Thomas Blake (primo turno)
 Boris Pašanski (finale)
 Rogier Wassen (primo turno)
 Robin Vik (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Budapest Challenger 2003